Brongniart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexandre Brongniart
 Adolphe Brongniart